María Alejandra Fernández (n. 1976), cestista argentina
 María Isabel Fernández Conde (n. 1982), pallavolista spagnola
 María Pérez Fernández (n. 1987), calciatrice spagnola